Сьюзи, Кэрол Энн (1952—2014) — американская актриса
 Сьюзи (1948—1969) — самка шимпанзе, умевшая исполнять множество трюков
 Сьюзи — канадский фильм-драма 2009 года, режиссёр Мишлен Ланкто